Sleutelbrug (Amsterdam), brug in de Amsterdamse binnenstad
Sleutelbrug (Brugge), brug in Brugge